Die Regions Morgan Keegan Championships 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Februar 2009 in Memphis stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Marseille die Open 13 sowie in Buenos Aires der Copa Telmex gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den Regions Morgan Keegan Championships, welche zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Steve Darcis war der Titelverteidiger im Einzel, er schied jedoch in diesem Jahr bereits in der ersten Runde gegen den Sieger der diesjährigen Austragung aus. Im Finale setzte sich Andy Roddick gegen Radek Štěpánek in zwei Sätzen mit 7:5 und 7:5 durch. Es war nach 2002 bereits sein zweiter Triumph in Memphis und sein 27. ATP-Titel insgesamt. Im Doppel traten Mahesh Bhupathi und Mark Knowles nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Während Bhupathi in diesem Jahr gar nicht am Turnier teilnahm, konnte Knowles seinen Titel verteidigen. Er gewann mit seinem Partner Mardy Fish das Finale gegen Travis Parrott und Filip Polášek in zwei Sätzen mit 7:67 und 6:1.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.100.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.226.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 14. Februar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)